
 Stalker – persona che compie stalking

Cinema 
 Stalker – film del 1979 diretto da Andrej Tarkovskij
 Stalker – film del 2010 diretto da Martin Kemp
 Stalker – film del 2012 diretto da Mark O'Connor
 Stalker – film del 2014 diretto da Luca Tornatore
 The Stalker – film del 2014 diretto da Giorgio Amato

Letteratura 
 Nella mente dell'ipnotista (Stalker) – romanzo di Lars Kepler del 2014
 Picnic sul ciglio della strada (o Stalker) – romanzo di fantascienza del 1972 di Arkadij e Boris Strugackij

Musica 
 Stalker – album di Lustmord e Robert Rich del 1995
 Stalker – singolo dei Turin Brakes del 2007

Televisione 
Stalker – serie televisiva statunitense del 2014

Videogiochi 
 S.T.A.L.K.E.R. – serie di videogiochi del 2007

Altro 
 Castello di Stalker – castello in Scozia
 Gilera Stalker – scooter della Gilera